«Magic» puede referirse a:

Películas  
 Magic, película de 1978 protagonizada por Anthony Hopkins.

Música 
 Magic, álbum de Bruce Springsteen, con una canción homónima.
 Magic, una canción de la banda estadounidense de new wave The Cars.
 Magic, una canción del sexto álbum de estudio, Ghost Stories, de la banda Coldplay.
 Magic, canción de Pilot.
 Magic, una versión de Selena Gomez de la canción original de Pilot.
 Magic, una canción de Kylie Minogue.
 Magic!, banda canadiense de reggae-pop.

Personas 
 Magic Johnson, exjugador de baloncesto.

Deporte 
 Orlando Magic, equipo de baloncesto de la NBA.

Otros 
 EDeveloper, ambiente de desarrollo comercial, anteriormente conocido como MAGIC.
 Magic (criptografía), un proyecto estadounidense para descubrir los códigos de comunicaciones japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
 Magic: el encuentro,  un juego de cartas coleccionables.